Ashlyn Krueger and Robin Montgomery erano le campionesse in carica. Entrambe non hanno preso parte a questa edizione (Krueger non era più eleggibile per superamento limite età, mentre Montgomery ha deciso di non partecipare).

Lucie Havlíčková e Diana Shnaider hanno conquistato il titolo, battendo in finale Carolina Kuhl e Ella Seidel con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Lucie Havlíčková /  Diana Shnaider (campionesse)
  Sofia Costoulas /  Luca Udvardy (secondo turno)
  Liv Hovde /  Taylah Preston (semifinale)
  Mirra Andreeva /  Alex Eala (secondo turno, ritiro)

  Qavia Lopez /  Johanne Svendsen (primo turno)
  Kayla Cross /  Victoria Mboko (primo turno)
  Irina Balus /  Nikola Daubnerová (primo turno)
  Céline Naef /  Amelie Van Impe (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

US Open 2022